Mellby landskommun kan avse:
 Mellby landskommun, Småland – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Mellby landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i Skaraborgs län 1863–1951
 Norra Mellby landskommun – en tidigare kommun i Kristianstads län 1863–1951
 Södra Mellby landskommun – en tidigare kommun i Kristianstads län 1863–1951
 Stora Mellby landskommun – en tidigare kommun i  Älvsborgs län 1863–1951